MK8 peut désigner :
 Mario Kart 8, un jeu sorti en 2014 édité par Nintendo ;
 Mortal Kombat vs. DC Universe, édité par Midway Games, sorti en 2008.